Exophoma är ett släkte av svampar. Exophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Exophoma